CKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Crookston Municipal Field, Crookston (Minnesota), Stati Uniti